Hetang är en köpinghuvudort i Kina. Den ligger i provinsen Fujian, i den sydöstra delen av landet, omkring 68 kilometer norr om provinshuvudstaden Fuzhou. Hetang ligger  meter över havet och antalet invånare är . Befolkningen består av  kvinnor och  män. Barn under 15 år utgör  %, vuxna 15-64 år  %, och äldre över 65 år  %.

Runt Hetang är det ganska tätbefolkat, med  invånare per kvadratkilometer. Närmaste större samhälle är Tingping,  km söder om Hetang. Trakten runt Hetang består till största delen av jordbruksmark.

Genomsnittlig årsnederbörd är  millimeter. Den regnigaste månaden är augusti, med i genomsnitt  mm nederbörd, och den torraste är oktober, med  mm nederbörd.

Kommentarer

Källor 

Orter i Fujian
WP:Projekt Kina